Jamb (igra)
 Jamb (književnost)